Хоккейная Лига чемпионов 2022/2023 — 8-й сезон Хоккейной Лиги чемпионов, европейского хоккейного турнира. В розыгрыше приняли участие 32 команды из 14 стран.

Финская "Таппара" завоевала свой первый титул Хоккейной Лиги чемпионов, обыграв в финале шведский "Лулео" со счётом 3-2. "Таппара" стала вторым клубом из Финляндии, выигравшим этот трофей. Защищавший титул шведский "Рёгле" потерпел поражение от "Таппары" в четвертьфинале с общим счётом 4-7.

Распределение команд 
32 команды приняли участие в розыгрыше Хоккейной Лиги чемпионов 2022/2023. Среди них 24 клуба, представляющие 6 «лиг-основателей», а также чемпионы Великобритании, Дании, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Франции. Команды из Беларуси не были допущены к участию из-за политической обстановки в стране, а украинский клуб «Донбасс» был вынужден сняться с соревнования из-за ситуации на Украине; его заменила команда-чемпион Словении «Олимпия Любляна».

Критерии отбора для национальных лиг определяются в соответствии со следующими правилами:

 Победители Хоккейной Лиги чемпионов
 Чемпионы национальных лиг (плей-офф)
 Победители регулярного сезона
 Второе место в регулярном сезоне
 Третье место в регулярном сезоне
 Четвёртое место в регулярном сезоне
 Пятое место в регулярном сезоне

Примечание: чемпион лиги в Великобритании определён по итогам регулярного чемпионата.

Команды 
12 января 2022 принято решение о том, что сезон 2021/2022 не будет учитываться в рейтинге лиг, и для распределения команд был использован рейтинг по окончании сезона 2019/2020.

Даты проведения матчей и жеребьёвок 
Ниже представлено предварительное расписание турнира.

Групповой этап 
На групповом этапе клубы были распределены в 8 групп, по 4 команды в каждой. Каждая команда сыграла с каждой в группе дома и на выезде. Лучшие две команды из каждой группы прошли в 1/8 финала.

Жеребьёвка группового этапа состоялась 25 мая 2022 в Тампере.

Корзины 
Клубы, принимающие участие в розыгрыше, были распределены по корзинам с 1 по 4 в зависимости от их выступления в своих лигах и положения их лиги в рейтинге Хоккейной Лиги чемпионов. Действующий победитель Лиги чемпионов «Рёгле» является командой с самым высоким номером посева и занимает место в 1 корзине. В неё также распределены действующие чемпионы 6 лиг-основателей и победитель регулярного чемпионата Шведской хоккейной лиги 2021-22. Оставшиеся 16 команд из лиг-основателей распределены во 2 и 3 корзины. В 4 корзине — победители плей-офф 7 других лиг, а также обладатель Континентального кубка 2021-22 «Краковия».

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Дополнительные показатели на групповом этапе 
За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в овертайме или по буллитам — 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков. В случае равенства двух и более команд по очкам применяются дополнительные показатели в следующем порядке:
 Набранные очки в личных встречах;
 Разница забитых-пропущенных шайб в личных встречах;
 Количество забитых шайб в личных встречах;
 Большее количество голов в одном матче между командами;
 Большее количество голов в серии буллитов;
 В случае равенства более чем 2 команд критерии 1-3 применяются только к этим командам;
 Если эти команды по-прежнему равны, применяются результаты встреч каждой из этих 3 команд с лучшей командой вне этой группы;
 Более высокая позиция в клубном рейтинге Хоккейной Лиги чемпионов 2021/22;
 Разница забитых-пропущенных шайб во всех матчах группового этапа;
 Количество забитых шайб во всех матчах группового этапа;
 Количество побед в основное время во всех матчах группового этапа;
 Количество побед в овертайме/по буллитам во всех матчах группового этапа;
 Количество поражений в овертайме/по буллитам во всех матчах группового этапа.

Плей-офф

Квалифицировавшиеся команды 
В плей-офф прошли 16 команд, занявшие 1 и 2 места в своих группах.

Формат 
В каждом раунде, кроме финала, команды играют по два матча, а победитель определяется суммарным счётом в серии. Первый матч проходит на площадке команды, показавшей худший результат на групповом этапе; ответный матч проходит на льду другой команды. В случае равного счёта в серии играется овертайм, а при равенстве в овертайме победитель определяется в серии послематчевых буллитов.

Финал проводится на домашней площадке команды, лучше выступившей в турнире.

Сетка турнира 
8 победителей групп и 8 команд, занявших второе место, вышли в 1/8 финала. Команды были поделены на две корзины; для каждого лидера группы была случайным образом подобрана команда, занявшее второе место. Команды, игравшие друг с другом на групповом этапе, не могли быть сведены в одну пару 1/8 финала.

1/8 финала 
Жеребьёвка плей-офф состоялась 13 октября 2022 года в Цюрихе. Первые матчи были сыграны 15 и 16 ноября, ответные — 22 и 23 ноября.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи были сыграны 6 и 7 декабря, ответные — 13 декабря 2022 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были сыграны 10 января, ответные — 17 января 2023 года.

|}

Финал 
Финал состоялся 18 февраля 2023 года на Кооп Норрботтен Арене в Лулео.

Статистика

Лучшие бомбардиры 
Следующие игроки стали лучшими в турнире по набранным очкам.

Лучшие вратари 
Следующие вратари стали лучшими по проценту отражённых бросков, при этом они должны сыграть не менее 40% времени на льду у своей команды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022 год в хоккее
2023 год в хоккее
2022/2023